

Noms  
 Aldo Giordano (1954-2021), évêque catholique italien ;
 Alexia Giordano (1992-), mannequin, danseuse et actrice française ;  
 Anna Giordano (1965-) , environnementaliste sicilienne ;
 Anna Giordano Bruno (1980-), athlète italienne ;
 Antonio Giordano (1459-1530), juriste italien ;
 Bruno Giordano (1956-), joueur et entraîneur italien de football, à ne pas confondre avec le philosophe italien dont le nom et le prénom sont inversés Giordano Bruno (1548-1600) ;
 Bruno Giordano (1954-), personnalité politique valdôtaine, syndic d'Aoste de 2010 à 2015 ;
 Conny Giordano (1983-), femme politique italienne ;
 Daniela Giordano (1948-2022), actrice italienne ;
 Davide Giordano (1864-1954), médecin italien, ayant décrit le « signe de Giordano », qui évoque une pyélonéphrite ;
 Domiziana Giordano (1959-), artiste et actrice italienne ;
 Isabelle Giordano (1963-), journaliste ;
 Luca Giordano (1632-1705), peintre italien ;
 Mariangela Giordano (1937-), actrice italienne ;
 Martine Giordano (1944-2012), monteuse française ;
 Paolo Giordano (1962-), guitariste italien ;
 Paolo Giordano (1982-), écrivain italien ;
 Patrick Giordano (1953-), scénariste de bandes dessinées et musicien-chanteur ;
 Raphaëlle Giordano (1974-), romancière française ;
 Roberto Giordano (1981-), pianiste italien, lauréat du prix Reine Elisabeth de Belgique ;
 Sofia Giordano (1778 ou 1779 - 1829), artiste-peintre italienne ;
 Umberto Giordano (1867-1948), compositeur italien ;
 Vitale Giordano (1633-1711), mathématicien italien.
 Benjamin Giordano (1990-) Bâtisseur souverain de sa terre Franco italien

Prénoms 
 Giordano Bruno (1548-1600), philosophe et théologien italien, à ne pas confondre avec le footballeur italien (né en 1956) dont le nom et le prénom sont inversés Bruno Giordano ;
 Giordano Riccati (1709-1790), physicien italien.

Cinéma et télévision 
 Sauveur Giordano, série télévisée française ;
 Giordano Bruno, film biographique sur Giordano Bruno.

Autres 
 , entreprise fondée en 1981 par Jimmy Lai

Voir aussi 
 Bruno Giordano (homonymie)
 Jourdain (homonymie)